Таскинский сельсовет — сельское поселение в Каратузском районе Красноярского края.

Административный центр — село Таскино.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Таскинский сельский Совет депутатов
 Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Блумберг Наталья Николаевна. Дата избрания: 04.12.2011. Срок полномочий: 5 лет

Инфраструктура 
Средняя школа (посещают 99 учащихся), детский сад (посещают 40 детей, очереди нет), сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельсовета, почта, 4 объекта розничной торговли, ветучасток.

Экономика 
Торговля, крестьянское фермерское хозяйство, мини-хлебопекарня, сельскохозяйственный кооператив «Клевер».

Примечания 

Муниципальные образования Каратузского района
Сельские поселения Красноярского края